QFC peut faire référence à :
 Qormi Football Club
 Quorn Football Club
 Quality Food Centers, une entreprise de grande distribution américaine